Een afkorting van European Federation of Energy Traders, organisatie, die in 1999 is opgericht met als doel de energiemarkt in Europa te begeleiden in haar ontwikkeling naar volledige openheid.
 De ICAO-code van Luchthaven Enontekiö, een regionale luchthaven in Finland